Lemke är ett efternamn som burits av bland andra:

 Andreas Lemke (född 1969), svensk oboist
 Finn Lemke (född 1992), tysk handbollsspelare
 Harald Lemke (1855–1917), svensk ingenjör och politiker
 Jens-Christoph Lemke (född 1960), svensk fagottist
 Johann Philip Lemke (1631–1711), tysk-svensk tecknare, etsare och bataljmålare
 Lisa Lemke (född 1981), svensk TV-kock, författare och föreläsare
 Max Lemke (född 1996), tysk kanotist
 Otto Lemke (1819–1900), skolman, präst och författare